Casaca - indumentária masculina, nocturna e formal
 Casaca (instrumento) - instrumento de percussão do Espírito Santo, Brasil
 Casaca (banda) - banda musical do Espírito Santo, Brasil

Desambiguação